Ва́йльбург (в русской литературе по истории Германии принято написание Вейльбург; ) — город в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Гиссен. Входит в состав района Лимбург-Вайльбург. Население составляет 13 093 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 57,45 км². Официальный код — 06 5 33 017.

Известные уроженцы 

 Обервиндер, Генрих (1845—1914) — немецкий политик, писатель и журналист.
 Узенер, Герман (1834—1905) — немецкий филолог, профессор Боннского университета, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.
 Шкель, Фридрих Людвиг (1750—1823) — немецкий парковый архитектор, создатель Английского парка в Мюнхене.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Вайльбург — барочная резиденция на Лане Фоторепортаж DW на русском языке

Города Гессена